MVS steht als Abkürzung für:

 Marineversorgungsschule in List auf Sylt
 Migros Verteilzentrum Suhr, ein Schweizer Logistikunternehmen
 Mobile Vermittlungsstelle, siehe Mobile-services Switching Centre
 Multiple Virtual Storage, ein Betriebssystem auf IBM-Großrechnern
 Multi Video System, Arcade-System, siehe Neo Geo
 Musikvolksschule, Schule mit speziellem Bildungsschwerpunkt in Österreich
 MVS Medizinverlage Stuttgart, ein Teil der Thieme Verlagsgruppe
 MVS Milchvermarktung Süddeutschland in Pfaffing
 Marquez Valdes-Scantling, Footballspieler
 Manufacture de Voitures de Sport, französischer Automobilhersteller – später Venturi SA und Venturi Paris

MvS steht als Abkürzung für:
 Marion von Schröder Verlag, heute Imprint des Ullstein Verlags in Berlin

Abkürzung